Гран-прі Європи 2008 року — дванадцятий етап чемпіонату світу 2008 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 22 по 24 серпня на новій вуличній трасі у Валенсії, Іспанія, що була збудована спеціально доля цього Гран-прі. Феліпе Масса з команди «Феррарі» повністю домінував протягом вікенду і зміг завоювати хет-трік: виграв поул, перегони та показав найшвидше коло.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Феліпе Масса — 1:38.708 .

Кола лідирування: Феліпе Масса — 50 (1-14, 20-36, 39-57), Льюїс Хемілтон — 4 (15-16, 37-38), Хейкі Ковалайнен — 2 (18-19), Роберт Кубіца — 1 (17).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Європи
Спортивні події 2008
Серпень 2008